Le tournoi de tennis de Thaïlande est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier III, se dispute à Bangkok du 9 au .

Vania King remporte le simple dames. En finale, elle bat Tamarine Tanasugarn, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Vania King et Jelena Kostanić.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Thaïlande
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Thailande
2006 en Thaïlande
Tennis en octobre 2006